Па́вел Я́ковлевич Гусе́нко ( — ) — Гвардии капитан, командир эскадрильи, Герой Советского Союза, участник боев на Халкин-Голе, Советско-финской войны и Великой Отечественной войны.

Биография 
Гусенко Павел Яковлевич родился  года в городе Екатеринослав. Окончил железнодорожный техникум, работал электриком на заводе. В 1936 году был призван в Красную Армию, в 1938 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу.

В Великой Отечественной войне 
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года.
Воевал на Волховском,Северо-Западном, Ленинградском, Калининском, Воронежском, Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах в составе 81-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка (1-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия, 2-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус (первого формирования), 5-я воздушная армия). Прошёл путь от командира звена до командира эскадрильи бомбардировщиков-пикировщиков. Совершил порядка 200 боевых вылетов, в результате которых уничтожил много живой силы и техники противника.

2 июня 1944 года командир полка представил П. Я. Гусенко к присвоению звания Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и мужество гвардии капитану Гусенко Павлу Яковлевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

Но герой не дожил до этого дня.  года при нанесении бомбового удара в районе железнодорожного узлу города Прешов его самолёт был подбит огнём зенитной артиллерии противника. Гвардии капитан Гусенко направил свой горящий самолёт на вражеский эшелон и погиб смертью героя. Похоронен в посёлке Залесе (Польша). 27 сентября 1944 г. за совершённый подвиг был повторно представлен к званию Героя Советского Союза. По этому представлению награждён орденом Отечественной войны I степени (приказ 2-й воздушной армии № 18/н от 30 августа 1946 г.)

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»;
 орден Ленина;
 два Ордена Красного Знамени;
 два Ордена Отечественной войны 1-й степени.

Память 
 Именем Героя названа улица в Днепре.
 Мемориальная доска на здании школы в Днепре.
 Мемориальная доска на здании железнодорожного техникума в Днепре.
 Навечно зачислен в списки воинской части.

Примечание

Литература

Ссылки 
 

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные в Люблинском воеводстве